Karl Bachler ist der Name folgender Personen:

*  Karl Bachler (Wandervater) (1886–1976), deutscher Wandervater 
 Karl Bachler (Schriftsteller) (1905–?), deutscher Schriftsteller